Пивобезалкогольный комбинат «Крым» — предприятие по производству пива, сладких газированных напитков, минеральных и питьевых вод в Крыму. Комбинат находится в Симферополе. Завод введен в эксплуатацию в 1982 году.

История 
В 1991 году учреждено Арендное предприятие Пивобезалкогольный комбинат «Крым», в состав которого вошли:
 Симферопольский пивобезалкогольный завод;
 Ялтинский пивобезалкогольный завод;
 Феодосийский пивобезалкогольный завод;
 Керченский пивобезалкогольный завод;
 Евпаторийский пивобезалкогольный завод;
 Сакский завод минеральных вод.

Приватизация этого арендного предприятия с созданием на его базе открытого акционерного общества состоялась в 1996 году.

В апреле 1998 года контроль над ОАО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым» получает компания с бельгийским капиталом «САН Интербрю», которая на то время уже работала на рынке Украины, контролируя черниговский пивкомбинат «Десна».

В декабре 2000 года компания «САН Интербрю» приобрела контрольный пакет акций харьковского пивзавода «Рогань», после чего доля этой корпорации на украинском пивном рынке превысила допустимую украинским законодательством норму. Поэтому в соответствии с обязательствами перед Антимонопольным комитетом Украины «САН Интербрю» была вынуждена в 2001 году продать контрольный пакет ПБК «Крым». Покупателем выступила пивоваренная группа «Сармат», подконтрольная украинскому миллиардеру Ринату Ахметову.

Очередная смена собственника предприятия произошла в сентябре 2008 года — покупателем ПБК "Крым" стал Феодосийский предприниматель Валерий Зубок, владелец дистрибьюторской компании "Руслана", занятой в сфере реализации слабоалкогольных и безалкогольных напитков на территории Крыма.

Производимые заводом напитки становились многократными призёрами различных конкурсов.

Четыре года подряд (2015 - 2018 год включительно) АО «ПБК «Крым» является крупнейшим налогоплательщиком Республики Крым. В 2018 году завод поставил собственный рекорд по производству и продажам за всю историю своего существования.

16 апреля 2019 года к первой годовщине нового терминала Международного аэропорта Симферополь в рамках эксклюзивного партнерства предприятие выпустило ограниченную серию минеральной и питьевой воды «Крымская» с изображением нового здания воздушной гавани Крыма.

2 августа 2019 года на Пивобезалкогольном комбинате «Крым» состоялось торжественное открытие нового складского комплекса и запуск новой роботизированной линии розлива продукции в кеги. Общая сумма собственных инвестиций предприятия превысила 135 млн. рублей. В церемонии открытия приняли участие Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс и Председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев.

Ассортимент продукции

Пиво 
 Крым: Нефильтрованное, Светлое, Жигулевское, Крепкое, Темное, Ялта, Севастопольское, Симферопольское заводское, Нахимовское, Юбилейное;
Премиум: Крымская Ривьера, Белая Скала, Черная Гора;

Безалкогольные напитки  
 Лимонады: «Лимонад», «Дюшес», «Ситро-Экстра», «Крем-Сода», «Тархун»;
 Газированные напитки «Мохито», «Газировка», «Крымчик», «Крым-Кола»;
Квас «Крымский».

Вода 

 Минеральная вода «Крымская»: сильногазированная, слабогазированная, негазированная;
 Питьевая «Крымская питьевая»: негазированная;

 Бутилированная вода «Крымская» 18,9 литра.

Минеральная природная лечебно-столовая вода «Крымская» добывается из скважины №3503 глубиной 980 метров, которая находится в городе-курорте Саки. Вода термальная, имеет собственную температуру 44,5°С и относится гидрокарбонатно-хлоридно-натриевым водам. Данный источник был открыт в 1956 году в ходе геологоразведочных работ.

Примечания

Литература 
 Линия Петровича. 170 лет крымскому пивоварению / авт.-сост. О. В. Рыбина; отв.ред. В. Ю. Исаев. — Симферополь : СОНАТ, 2002. — 111 с.: ил., 8 л. цв. ил.
 Пивобезалкогольный комбинат «Крым»
 ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ КРЫМ - Производство пива
Изображение нового терминала аэропорта Симферополь появилось на этикетках воды ПБК «Крым»
Самый крупный налогоплательщик в Крыму - пивобезалкогольный комбинат
Пивобезалкогольный комбинат «Крым» отметил 35-летний юбилей
Крупнейшие налогоплательщики Республики Крым формируют 14,4% доходов бюджета
Отчеты об исполнении бюджетов Республики Крым с 2015 по 2018 годы
ПБК «Крым»: в тонусе модернизации

Предприятия Симферополя
Предприятия пивоваренной промышленности СССР
Пивоваренные компании Украины
Пивоваренные компании России
1982 год в Крыму